Щокін Георгій Васильович — український фахівець в галузі кадрів та управління персоналом, кандидат психологічних наук, професор.
 Щокін Іван Андрійович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Щокін Сергій Григорович (1986—2014) — старшина Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Щокін Станіслав Миколайович ( 1977) — український актор театру та кіно.

 Щокін-Кротова Ангеліна Василівна (1910—1992) — російський мистецтвознавець.
Прізвища